Shuiji bezeichnet:

 Shuiji (Jianyang) (水吉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jianyang in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuiji (Laixi) (水集街道), Straßenviertel der Stadt Laixi in der chinesischen Provinz Shandong